Wolfenstein (computerspelserie), een serie computerspellen
Castle Wolfenstein, een computerspel uit 1981
Beyond Castle Wolfenstein, een computerspel uit 1984
Wolfenstein 3D, een computerspel uit 1992
Return to Castle Wolfenstein, een computerspel uit 2001
Wolfenstein: Enemy Territory, een computerspel uit 2003
Wolfenstein (computerspel), een computerspel uit 2009
Wolfenstein: The New Order, een computerspel uit 2014
Wolfenstein: The Old Blood, een computerspel uit 2015
Wolfenstein II: The New Colossus, een computerspel uit 2017
''Wolfenstein: Youngblood, een computerspel uit 2019